Moški svetovni rekord v hitri hoji na 20 km. Prvi uradno priznani rekord je leta 1911 postavil Hermann Müller s časom 1:38:43, aktualni rekord pa je 8. junija 2008 postavil Sergej Morozov s časom 1:16:43. Mednarodna atletska zveza uradno priznava 37 rekordov.

Razvoj rekorda

Sklici in opombe

Hitra hoja na 20 km
Hitra hoja